Verbroedering Zwijndrecht is een Belgische voetbalclub uit Zwijndrecht. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 9428 en heeft groen, blauw en wit als clubkleuren. De club speelt in de provinciale reeksen.

Geschiedenis 
In Zwijndrecht speelde sinds de eerste helft van de 20ste eeuw voetbalclub Sparta FC Zwijndrecht, bij de Belgische Voetbalbond actief onder stamnummer 1636. Die club fusioneerde in 2002 met Sint-Anneke Sport en speelde als Sparta Linkeroever FC verder onder stamnummer 1636 van Sparta Zwijndrecht.

In Zwijndrecht werd dan een nieuwe club opgericht, Verbroedering Zwijndrecht, die zich in 2003 bij de Belgische Voetbalbond aansloot en in de laagste reeksen van start ging. De volgende jaren steeg de club reeks na reeks. In 2015 dwong men promotie af naar Eerste Provinciale. Na twee seizoenen zakte men echter terug naar Tweede Provinciale.

Historiek

Opmerkingen 
De Competitie 2019-2020 werd op 27 maart 2020 stopgezet omwille van het Coronavirus.

De Competitie 2020-2021 werd op 25 januari 2021 geannuleerd omwille van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

Externe link 
Officiële website

Zwijndrecht
Sport in Zwijndrecht (België)
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)